

Persone
Jano (1986) – calciatore spagnolo
Vittorio Jano (1891-1965) – progettista italiano

Altro
Jano – comune dell'Honduras
Pico Jano – montagna della Cantabria, Spagna